Poirot joue le jeu est le titre des œuvres suivantes :
 Poirot joue le jeu (), roman policier d'Agatha Christie mettant en scène Hercule Poirot, publié en 1956, qui a connu plusieurs adaptations homonymes :
 Poirot joue le jeu (), téléfilm américain de Clive Donner, diffusé en 1986 ;
 Poirot joue le jeu, bande dessinée française de Marek publiée en 2011 dans la collection Agatha Christie ;
 Poirot joue le jeu (), téléfilm de la série britannique Hercule Poirot d'ITV, diffusé en 2013.